Aughinish (, „Pferdeinsel“) ist der Name von
 Aughinish Island, eine Halbinsel in der Shanonmündung im County Limerick, Irland  
 Aughinish (Galway Bay) eine Insel in der Galway Bay im nördlichen County Clare, Irland